Ключищи — название населённых пунктов в России:

Нижегородская область 
 Ключищи — деревня в Богородском районе.
 Ключищи — деревня в Большемурашкинском районе.
 Ключищи — деревня в Дальнеконстантиновском районе.
 Ключищи — деревня в Княгининском районе.
 Ключищи — село в Краснооктябрьском районе.
 Ключищи — село в Спасском районе.
 Ключищи — село в Шатковском районе.

Татарстан 
 Ключищи — село в Верхнеуслонском районе.